NK Torpedo Kuševac je nogometni klub iz Kuševca.

Povijest 
Klub je osnovan 1969. godine i trenutno se natječe u Međužupanijskoj ligi Osijek-Vinkovci.

Najveći uspjeh klub je ostvario sredinom 90-ih godina prošlog stoljeća nastupom u 3. HNL.

U dodatnim kvalifikacijama za ulazak u 1. ŽNL nakon sezone 2009./10., NK Torpedo je nadigrao NK Lađanska rezultatima 5:1, 5:1.

Statistika u prvenstvima od sezone 2000./2001.

Izvori 

www.rsssf.com
www.nogos.info

Vanjske poveznice 

 Službene stranice

Nogomet u Đakovu
Torpedo